1492 peut désigner :
 l'année 1492 du calendrier grégorien ;
 1492 : Christophe Colomb, un film de Ridley Scott sorti en 1992 ;
 1492 : Christophe Colomb, la bande son du film précédent ;
 1492 en littérature ;
 1492 en musique classique ;
 1492-18-8, numéro CAS de l'acide folinique ;
 1492 Pictures, une société de production cinématographique créée par Chris Columbus.

Homonymie de nombre